Barceló es el nombre y marca de una variedad de rones de la República Dominicana producidos por Ron Barceló S.R.L. La empresa tiene su planta y destilería en San Pedro de Macorís.

Historia 
En 1929 el español Julián Barceló llegó a Santo Domingo procedente de Felanich, en la isla de Mallorca, y fundó Barceló & Co. Pronto comenzó a producir sus primeras bebidas y las distribuyó por todo el país.

En 1950, tras años de experimentación con el lanzamiento de distintas marcas en el mercado local se lanzó Ron Barceló con sus productos Barceló Blanco y Dorado. Alrededor de veinte años más tarde, la compañía incorporó al portfolio Ron Barceló Añejo.

En 1974, Miguel Barceló, el sobrino de Don Julián Barceló, tomó las riendas de la empresa y seis años más tarde, en 1980, nació el Ron Barceló Imperial, su ron "premium".

En los años 90, Barceló & Co., buscando la expansión de su marca, otorgó a unos empresarios españoles, que tenían experiencia en la producción de vinos y bebidas espirituosas, el derecho para exportar Ron Barceló. Se fundó la compañía Ron Barceló SRL. En 2006, estando presente en veinticinco mercados internacionales, Ron Barceló SRL adquirió por completo la marca Ron Barceló, manteniéndose en el consejo directivo parte de la tercera generación de los Barceló, la familia Barceló Díaz y la familia García.

Desde 2007 la empresa organiza un festival anual en algún lugar del mundo llamado Ron Barceló Desalia, organizándose en lugares como Punta Cana, Islantilla o Ibiza.

Actualmente la bebida se vende en más de cincuenta países, convirtiéndose en el cuarto exportador de ron más grande del mundo.

Productos 
 Barceló Imperial Premium Blend 
 Barceló Imperial Onyx 
 Barceló Imperial 
 Barceló Gran Añejo 
 Barceló Gran Platinum 
 Barceló Cream 
 Barceló Añejo 
 Barceló Dorado Añejado 
 Barceló Blanco Añejado

Referencias 

Marcas de ron
Ron de la República Dominicana